Rugină, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Anton Rugină (secolul al XIX-lea – secolul al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării
 Anghel Rugină (1913–2008), economist american de origine română
 Iulia Rugină (n. 1982), regizoare, scenaristă și scenografă română